Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана () — правительственное учреждение, отвечающее за развитие спорта в Туркменистане. Создан на базе Государственного комитета по туризму и спорту.

Задачи министерства 
Имея статус министерства, комитет работает над правовой базой, задачами статистики и маркетингового анализа, информирования и освещения спортивной жизни Туркменистана.

Критика 
В августе 2012 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе совещания высказал резкую критику в адрес Государственного комитета по туризму и спорту, недовольство главы государства вызвал факт, что туркменская команда на летних Олимпийских играх в Лондоне показала низкие результаты и не смогла завоевать ни одной медали. Гурбангулы Бердымухамедов принял решение упразднить комитет и создать на его базе Государственный комитет Туркменистана по спорту, подписав соответствующий Указ. Председателем госкомитета назначен Батыр Оразов.

Спортивные клубы 

Молодёжная хоккейная команда из города Ашхабада, основанная в 2007 году. Тренируется команда в ашхабадском Ледовом дворце. Игроки команды вызываются в сборную Туркменистана по хоккею.

Подведомственные организации 
 Туркменский государственный институт физической культуры и спорта

Министры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства

Туркмения
Министерства Туркменистана
Спорт в Туркменистане